Nu Shooz (Ню Шуз) — американская поп-группа из Портленда, штат Орегон, которую создали муж и жена Джон Смит и Валери Дэй. В 1987 году группа номинировалась на «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель».

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

DVD 
 Nu Shooz: Then and Now (NSO Music LLC, 2006)

Примечания

Литература 
 The Billboard Book of Top 40 Hits, 6th Edition - 1996

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Hot Dance Club Songs
 List of artists who reached number one on the US Dance chart

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Интервью с группой на сайте Yuzu Melodies

Поп-группы США
Ритм-энд-блюзовые группы США
Музыкальные коллективы из Портленда (Орегон)
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1992 году
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Исполнители Atlantic Records